Ви́тор Пере́йра Кре́шпу (; , Милагреш, Португалия — 30 сентября 2014) — португальский государственный деятель, председатель Ассамблеи (парламента) Португалии (1987—1991).

Биография 
В 1956 г. окончил факультет естественных наук Коимбрского университета, получив высшее образование в области физики и химии. Позже он получил докторскую степень в области химии в Университете Беркли (1962), штат Калифорния.

Занимал научные и административные должности в системе образования:
 1968 г. — профессор на факультете науки и техники Коимбрского университета,
 1970—1972 гг. — ректор университета Лоренсу-Маркиш,
 1972—1973 гг. — генеральный директор департамента высшего образования в Министерстве образования,
 1973—1974 гг. — президент института высокой культуры.

В 1976 г. вступил в Социал-демократическую партию, от которой в 1979 г. был избран депутатом парламента.

 1980—1982 гг. — министр образования и науки, министр образования и высшей школы,
 1982—1983 гг. — председатель парламентской фракции Социал-демократическую партии,
 1984—1985 гг. — постоянный представитель Португалии при ЮНЕСКО,
 1987—1991 гг. — председатель Ассамблеи (парламента) Португалии.

Впоследствии являлся профессором Лиссабонского университета гуманитарноых наук и технологии (1995—1999) и Автономного университета Лиссабона (1999—2002). Входил в национальной Совет оценки качества высшего образования.

Награды 
Награды Португалии

Иностранных государств

Источники 
 http://www.parlamento.pt/VisitaParlamento/Paginas/BiogVitorCrespo.aspx 
 http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=140

Политики Португалии
Члены Социал-демократической партии (Португалия)
Министры образования Португалии
Председатели Ассамблеи Республики Португалия